Köznév
 ásvány, természetes eredetű, egynemű anyag

Földrajzi név
 Ásvány, Ráróval 1936-ban Ásványráró néven egyesített egykori község
 Ásványtő vagy Ronka, középkori település Komárom vármegyében
 Tiszaásvány, település Kárpátalján, Csap közelében